Az Allsvenskan 1950-51-es szezonja volt a bajnokság huszonhetedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag